Мотика:

 Досифей (Мотика) (в миру — Деспот Мотика; род. 1949) — епископ Сербской православной церкви; управляющий Британско-Скандинавской епархией (с 1990).
 Мотика, Неманья (род. 2003) — сербский футболист, нападающий клуба «Црвена звезда».

См. также